Abano bezeichnet geographisch: 

 Abano (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Abano Terme, eine Gemeinde und ein Heilbad in der italienischen Provinz Padua

Abano ist der Familienname folgender Personen:

 Pietro d’Abano (1250 oder 1257–1316), italienischer Arzt, Philosoph und Astrologe